Quiviger est un patronyme d'origine bretonne, qui signifie « tanneur » (cf. kivijer) :

 Pierre-Yves Quiviger ( - ), philosophe du droit, professeur de philosophie français
 Pascale Quiviger, écrivaine et artiste québécoise

Références 

Patronyme breton